Ratke ist der Familienname folgender Personen:

 Sven Ratke (* 1972), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Wolfgang Ratke (1571–1635), deutscher Didaktiker und Pädagoge

Siehe auch:
 Radke
 Rathke
 Radcke
 Radtke